Владислав Соколовский:
 Соколовский, Владислав (посол) (1892—1963) — польский дипломат, посол Польши в США.
 Соколовский, Владислав Александрович (1898—1964) — русский советский актёр. Народный артист РСФСР.
 Соколовский, Владислав Владимирович (род. 1996) — украинский авиамоделист, член национальной сборной Украины 2009—2010.